Китуба — язык группы банту, широко распространенный в качестве лингва франка в Центральной Африке. Сформировался на основе диалектов языка конго. Является официальным языком Республики Конго и Демократической Республики Конго.

Китуба иногда считается креольским языком, что, однако, не совсем точно, так как в нем не наблюдается характерного для развития креольских языков различия между влиянием суперстрата и субстрата.

Название 

Носители китуба называют свой язык разными именами. В Республике Конго он называется Munukutuba или Kituba. Первое является грамматически неправильным, поскольку дословно оначает «я говорить». Последнее значит просто «речь». Название Kituba закреплено в конституции Республики Конго.

В ДР Конго язык официально называется Kikongo ya leta («конго государственного управления»), но часто именуется просто Kikongo, особенно в районах проживания народа конго. Согласно конституции ДР Конго, язык конго является официальным. Фактически же, речь идет о языке китуба (Kikongo ya leta), поскольку перевод самой конституции осуществлен на китуба, а перевод на собственно конго отсутствует.

Также существует ряд других исторических наименований языка, например Kibulamatadi, Kikwango, Ikeleve и Kizabave, которые, однако, большей частью вышли из употребления. В западных научных кругах язык называется Kikongo-Kituba.

Географическое распространение 

Большинство носителей языка китуба проживает в Республике Конго. Он распространен в южной части страны в регионах Куилу (особенно в Пуэнт-Нуаре), Ниари, Лекуму, Пул, а также в столице страны Браззавиле. На севере страны более популярен язык лингала.
О положение китуба в Анголе сведения отсутствуют. Возможно, что язык понятен некоторым проживающим там представителям народа конго, особенно жившим в Республике Конго или ДР Конго в качестве беженцев или в другом качестве.

Официальный статус 
Китуба является государственным языком в Республике Конго и ДР Конго. На практике, этот статус сводится к использованию языка в региональном управлении и начальном образовании.

Кроме того, язык используется в средствах массовой информации. На государственных теле- и радиостанциях Республике Конго и ДР Конго китуба используется в качестве одного из основных языков в вечерних новостях.

История 
Китуба развился в низовьях реки Конго в районах, населенных народом конго. Существует несколько версий относительно происхождения языка.

Согласно одной из теорий, язык существовал еще во времена Королевства Конго в качестве упрощенного междиалектного торгового языка и впоследствии был перенят европейскими колонизаторами для использования в местной администрации.

Согласно другой теории, упрощенный торговый язык, известный под названием Kifyoti развился в прибрежный португальских факториях, и позже распространился вверх по течению вместе с христианскими миссионерами в междуречье Кванго и Касаи, где получил дальнейшее развитие (отсюда название одно из исторических названий языка — Kikwango).

Следующая теория подчеркивает роль строительства в конце 19-го столетия железной дороги Матади-Киншаса, в котором участвовали рабочие из Западной Африки, нижнего Конго и соседнего региона Бандунду. Рабочие происходили из различных с лингвистической точки зрения провинций, что дало толчок развитию грамматически упрощенного языка.

Независимо от происхождения, китуба как таковой сформировался в больших городах, которые были основаны в колониальный период между 1885 и 1960 годом. Китуба распространен в качестве первого языка в больших городах, населенных конго — Моанда, Бома, Матади, Пуэнт-Нуар, Долиси, Нкаи и Браззавиле, а также в крупных городах, населенных другими этническими группами — Бандунду, Киквит и Илебо.

Фонология

Гласные 
В языке китуба существует пять гласных фонем: , , ,  и . Гласные произносятся похоже на европейские, например, испанские или итальянские. Гласные в безударном положении не редуцируются.

Согласные 

Примечания
 Начальные преназализованные глухие согласные в некоторые диалектах редуцируются до простых согласных. Например, mpimpa и nkento в диалекте Пуэнт-Нуара переходят в pimpa и kento.
 В некоторых диалектах к преназализованным альвеолярным фрикативам добавляется взрывной согласный, например Kinsasa и nzila переходят в Kintsasa и ndzila.
 Альвеолярные фрикативы могут переходить в постальвеолярные после .

Грамматика

Местоимения 
В китуба существуют объектные и субъектные местоимения. Объектные местоимения используются вместо субъектных, если подлежащее акцентируется.

Существительное 
В китуба в значительной степени сохранились классы существительных, существующих в языке конго, которые, однако, подверглись некоторым модификациям. 9 и 11 классы языка конго слились с классом единственного числа с нулевым префиксом, а их множественное число образовано с помощью характерного для множественных классов префикса ba-.

Глаголы 

В китуба существует хорошо развитая глагольную систему, включающая категории времени и вида. Большинство глагольных форм имеют долгие и краткие формы. Долгие формы используются в формальном письменном языке, в то время как краткие употребляются в устном общении.

Единственным неправильным глаголом является kuvuanda (быть). Его спряжение представлено ниже.

Все остальные глаголы спрягаются при помощи вспомогательных глаголов. В таблице представлено спряжение глагола kusala («делать»).

{|
! Время !! Долгая форма !! Краткая форма !! Пример !! Перевод
|-
| Настоящее и непосредственное будущее || kele kusala || ke sala || Yandi ke sala. || Он работает. / Он будет работать.
|-
| Настоящее длительное || kele kusalaka || ke salaka || Yandi ke salaka. || Он работает (сейчас).
|-
| Прошедшее || salaka || salaka || Yandi salaka. || Он работал.
|-
| Непосредственное прошедшее || mene sala || me sala || Yandi me sala. || Он работал (только что).
|-
| Непосредственное длительное прошедшее || mene salaka || me salaka || Yandi me salaka. || Он работал (недавно).
|-
| Прошедшее длительное || vuandaka kusala || va sala || Yandi vuandaka kusala. || Он работал (обычно).
|-
| Нарратив || sala || sala
|-
| Будущее || ata sala || ta sala || Yandi ta sala. || Он будет работать.
|-
| Будущее длительное' || ata salaka || ta salaka || Yandi ta salaka. || Он будет работать (какое-то время).
|}

 Лексика 

Большинство лексики китуба происходит из языка конго. Также, китуба подвергся влиянию других языков банту, включая яка, шамбала, тсонга, янси, лингала и суахили. Кроме того, много слов было заиствовано из европейских языков — французского, португальского и английского.

Некоторые заимствования:

 sandúku — суахили sanduku matáta — суахили matata letá — франц. l'état kamiyó — франц. camion sodá/solodá — франц. soldat masínu — франц. machine mísa — порт. missa kilápi — порт. lápis katekisimu — 
 bóyi — 
 sapatu — порт. sapato mesa — порт./исп. mesa Ссылки 
 Китуба (ДР Конго)  на сайте Ethnologue Китуба (Республика Конго)  на сайте Ethnologue Языки конго и китуба на сайте PanAfriL10n''

Креольские языки
Языки банту
Языки Демократической Республики Конго
Языки Республики Конго